Mariusz Maciaś (ur. 1 stycznia 1981) – polski skoczek narciarski, dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich z 1998 i 1999 roku.

W 1998 roku, Mariusz Maciaś wraz z Łukaszem Kruczkiem i Przemysławem Kruczkiem wywalczył w barwach klubu LKS Klimczok Bystra brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w skokach narciarskich. Zawody odbywały się na Średniej Krokwi w Zakopanem. Lepsze okazały się drużyny KS Wisła i Startu Krokiew Zakopane. Rok później na skoczni Skalite w Szczyrku zajął ponownie trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Tym razem zespół WKS Zakopane w składzie: Maciaś, Ł. Kruczek i Bartłomiej Nikiel okazał się słabszy od klubów WKS i Startu Krokiew Zakopane.

W 1998 i 1999 roku Maciaś został powołany do reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Zakończył on jednak swój udział w zawodach na rundach kwalifikacyjnych.

Oprócz startów w Pucharze Świata, Mariusz Maciaś brał udział również w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Dwukrotnie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej cyklu. W sezonie 1998/1999 uplasował się na 151., a w 1999/2000 na 153. pozycji.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS [Data dostępu: 2013-12-02]

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy LKS Klimczok Bystra
Urodzeni w 1981